Trachypetidae — семейство перепончатокрылых насекомых надсемейства Ichneumonoidea (до 2020 года рассматривалось в качестве подсемейства из семейства браконид). 3 рода.

Распространение 
Эндемики континентальной части Австралии.

Описание 
Крупные наездники-бракониды (около 2 см, от 15 до 25 мм), оранжево-коричневого и чёрного цвета. Отличаются уникальными сенсорными и железистыми структурами в основании мандибул. Голова сверху с обширными висками; затылочный киль развит или отсутствует. Мандибулы большие, с одним или двумя зубцами, внешняя базальная поверхность с большой пластинчатой сенсиллой, иногда углубленной в ямку. В антенне не менее 70 жгутиков. Пронопе отсутствует. Мезоскутум с выступающими нотаулами, образующими отчетливые медиальные и боковые доли. Трансскутальное сочленение хорошо развито; имеется постскутеллярный выступ или углубление. Проподеум с килевидной скульптурой; проподеальное дыхальце эллиптическое, от умеренно большого до очень большого. Полость заднего тазика закрыта. Голенная шпора задней ноги с голой срединной частью. Переднее крыло с 1-SR (и/или передним концом 1 M), изгибающимся в C+SC+R у основания стигмы и утолщенное вместе с R, образуя отчетливую удлиненную парастигму. Яйцеклад короткий и обычно скрыт, valvilli (сочлененные хитиновые створки на яйцекладе) отсутствуют. Встречаются, главным образом в аридных регионах Австралии. Биология неизвестна.

Систематика 
3 рода. 8 видов. Ранее рассматривались в качестве подсемейства Trachypetinae в составе Braconidae.

См. также 
 Mama mariae

Примечания

Литература

Ссылки 
 Trachypetinae (Atlas of Living Australia). ala.org.au

Наездники